Cartermobile bezeichnet die Markennamen folgender Unternehmen:

 Carter Motor & Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1915)
 Carter Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1921–1922)